Ribeira Grande (« grand ruisseau » en portugais) peut désigner :

Ribeira Grande, ancien nom de la ville de Cidade Velha ;
 Ribeira Grande, ville et concelho (municipalité) sur l'île de Santo Antão ;
 Ribeira Grande de Santiago, concelho sur l'île de Santiago.

Ribeira Grande, ville et concelho sur l'île de São Miguel (Açores).